A Cinco Nações Asiáticas de 2011 foi a IV edição do HSBC Asian 5 Nations, o torneio internacional anual de rugby das nações asiaticas.

Top 5
Na Top 5 as equipas se-enfrantaram em turno unico entre 23 de Abril e 21 de Maio. Campeão da Ásia foi consagrada pela qurta vez a seleção Japonesa.

Jogos

Classificação 
Pontuação: Vitória=5, Empate=3, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

1  Divisão
A primeira divisão foi realizada em Ansan na Coreia do Sul. Vencedora foi a seleção anfitrião.

2° Divisão
A segunda divisão foi realizada em Bangkok na Tailândia. Vencedora foi a seleção da Taipé Chinesa.

3° Divisão
A terceira divisão foi realizada em Jacarta na Indonésia. Vencedora foi a seleção paquistanesa.

Ver também 
 Cinco Nações Asiáticas

Ligações externas 
 Página oficial 

Campeonatos de rugby
Rugby da Ásia